Moncontour ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Moncontour (Côtes-d’Armor) im Département Côtes-d’Armor
 Moncontour (Vienne) im Département Vienne

Siehe auch: 

 Schlacht bei Moncontour (1034) des Herzogs Wilhelm VI. von Aquitanien
 Schlacht bei Moncontour während des dritten Hugenottenkriegs